Marrou est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1938-), homme politique américain ;
  (1947-), présentateur de télévision américain ;
 Baptiste Marrou (1862-1950), homme politique français ;
 Henri-Irénée Marrou (1904-1977), historien français ;
 Ferdinand Marrou (1836-1917), ferronnier français ;
 Louis Marrou (1993-), joueur français de rugby à XV.

Architecture 
 L'atelier de Ferdinand Marrou, maison ancienne située à Rouen en France ;

Voir aussi 
 
 

Patronyme français